Ю́рий Алекса́ндрович Григо́рьев:
 Григорьев, Юрий Александрович (род. 1937) — русский поэт.
 Григорьев, Юрий Александрович (1939—2022) — советский и российский оперный певец.
 Григорьев, Юрий Александрович (род. 1949) — советский борец классического стиля.